Пеньяфлор (Испания)
 Пеньяфлор (Чили)

См. также 
 Пеньяфлор-де-Орниха